Josep Torras i Bages – vescovo e scrittore spagnolo
 Torras i Bages – stazione della metropolitana di Barcellona